Theatro São Pedro pode se referir a:
 Theatro São Pedro (Porto Alegre) - Teatro da cidade de Porto Alegre;
 Theatro São Pedro (São Paulo) - Teatro (casa de ópera) da cidade de São Paulo.

Desambiguação